Copa Montevideo 1912 – mecz towarzyski o puchar miasta Montevideo odbył się w 1912 roku. W spotkaniu uczestniczyły  zespoły Urugwaju i Argentyny.

Triumfatorem turnieju Copa Montevideo 1912 została drużyna Argentyny, która po dogrywce zwyciężyła z zespołem gospodarzy.

1912 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Urugwaju
Sport w Montevideo